Ziethen kan henvise til:

 Ziethen (bei Anklam) – kommune i Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern.
 Ziethen (Barnim) – kommune i Landkreis Barnim, Brandenburg
 Ziethen (Lauenburg) – kommune i Lauenburg, Slesvig-Holsten.